Mistrzostwa Europy w Curlingu 1976 odbyły się między 1 a 5 grudnia 1976 w Berlinie Zachodnim w Eissporthalle, formalnym gospodarzem była RFN.

W rywalizacji udział wzięło 17 drużyn (8 kobiecych i 9 męskich), w mistrzostwach zadebiutowali reprezentanci Anglii.

W konkurencji kobiet tytuł mistrzowski po raz pierwszy zdobyły Szwedki (Elisabeth Branäs), pokonując wysoko (13:4) w finale Francuzki (Paulette Delachat). Brązowe medale zdobyły obrończynie tytułu - Szkotki oraz Angielki. Podczas tych mistrzostw zarówno Francja jak i Anglia osiągnęły swoje najlepsze wyniki w całej historii mistrzostw.

Złote medale wygrali także Szwajcarzy (Peter Attinger Junior), którzy w finale pokonali 9:6 obrońców tytułu - Norwegów (Kristian Sørum). Na podium znaleźli się również Szkoci (Jim Steele) i Szwedzi (Jens Håkansson).



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 7.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 
 

1976
1976 w curlingu
Curling w Niemczech
Sport w Berlinie
1976 w Niemczech